Garrigan ist der Familienname folgender Personen:

 Liam Garrigan (* 1981), englischer Theater- und Fernsehschauspieler
 Philip Joseph Garrigan (1840–1919), Bischof von Sioux City